Kanon (geschut), vlakbaangeschut
 Kanon (hymne), een hymne gebruikt in de oosters-orthodoxe eredienst
 Metselaartje, een bepaald type drinkglas
 Grolsch Krachtig Kanon, een biersoort
 Joseph Kanon (1946), Amerikaans auteur
 Wilfried Kanon (1993), Ivoriaans voetballer

Zie ook
Canon (doorverwijspagina)